Трубка:

 Пристосування:
 Трубка - дихальна трубка для підводного плавання.
 Теплова трубка - елемент системи охолодження, що містить легковипаровувану рідину.
 Духова трубка - пневматична зброя.
 Трубка телефонна

 Прилади:
 Електронно-променева трубка
 Рентгенівська трубка
 Трубка Гейгера - газорозрядний прилад для підрахунку числа іонізуючих частинок, що потрапили в нього.

 В математиці:
 Векторна трубка

 В геології:
 Алмазоносна трубка - вертикальний або майже вертикальний канал у земній корі, що утворився при прориві газів і заповнений вулканічною породою.

Див. Також 
 Трубки
 Труба
 Труби